

Нью-Філадельфія — місто, штат Огайо
 Нью-Філадельфія — місто, штат Пенсільванія